Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх 1948 года прошли 2 февраля на склонах пика Наир. Это были первые старты горнолыжников на Играх 1948 года. Мужчины впервые в истории разыграли награды в скоростном спуске на Олимпийских играх. Горнолыжный спорт дебютировал в олимпийской программе на предыдущих Олимпийских играх 1936 года, тогда были разыграны медали только в комбинации.

Длина трассы — 3371 м. Старт — 2700 м (на 356 метров ниже вершины Наира), финиш — 1870 м, перепад высот — 830 м. В соревнованиях приняли участие 111 горнолыжников из 25 стран. 

Участник Второй мировой войны 22-летний француз Анри Орейе с блеском выиграл золото, опередив на длинной трассе серебряного призёра австрийца Франца Габля на 4,1 сек. 27-летний Габль, который начал карьеру ещё до войны, вернулся из советского плена в 1945 году и вновь занялся горнолыжным спортом. Медаль Габля была единственной для австрийских мужчин в горнолыжном спорте на Играх 1948 года и первой в истории Олимпийских игр (на Играх 1936 года австрийские мужчины не выступали). Третье место поделили швейцарцы Карл Молитор (он был призёром в скоростном спуске ещё на чемпионате мира 1939 года в Закопане) и Рольф Олингер, проигравшие чемпиону 5,3 сек. До 2014 года это был единственный случай на Олимпийских играх, когда в горнолыжном спорте были вручены 4 медали. На Играх в Сочи в мужском супергиганте также было 4 призёра (были вручены две бронзы).

Соревнования одновременно являлись и чемпионатом мира, все медалисты стали и призёрами чемпионата мира.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте ФИС

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1948
1948 год в горнолыжном спорте